Леонида Биссолати (; ) — итальянский политик-социалист.

Биография 
Был незаконнорождённым сыном медсестры и священника (впоследствии профессора) Стефано Биссолати, фамилию которого он взял по достижении совершеннолетия. Ещё в раннем возрасте стал придерживаться социалистических убеждений, выступать в защиту прав бедного населения. Активный член Итальянской социалистической партии с момента её основания в 1892 году. Учился в Университете Болоньи, изучал право, получил диплом юриста в 20 лет и затем работал адвокатом.

Первоначально Биссолати получил известность как журналист и редактор, редактируя еженедельники La Critica sociale и La Lotta di classe, а затем ежедневную официальную газету партии — «Вперед!». В 1876 году был избран в городской совет Кремоны (сначала от радикалов, но затем сблизившись с социалистами), в котором работал 18 лет, занимаясь в основном вопросами городского образования. В 1897 году стал депутатом парламента от Пескароло, затем от Будрио и, наконец, от Рима (1908), который он представлял до самой смерти. 

В ИСП представлял правое, реформистское и националистическое, крыло. Хотя он твёрдо верил в социалистическую доктрину, Биссолати всё больше и больше был недоволен некоторыми аспектами политики партии, в частности, её «антипатриотическим», с его точки зрения, отношением к Итало-турецкой войне. С 1889 по 1895 годы организовал несколько демонстраций крестьян, требовавших улучшений условий жизни, перевёл на итальянский язык «Манифест коммунистической партии».

В 1911 году, когда в партии произошёл раскол, Биссолати вместе с Иваноэ Бономи и некоторыми другими ведущими социалистами правого крыла были исключены из ИСП и сформировали Итальянскую реформистскую социалистическую партию, которая поддержала кабинет Джованни Джолитти в его африканской политике и верила в обещания проведения в будущем демократических реформ.

С началом Первой мировой войны Биссолати, не колеблясь, объявил себя сторонником вступления Италии в войну на стороне Антанты против германского милитаризма, в то время как Социалистическая партия придерживалась нейтральных взглядов. Когда Италия вступила в войну, вступил в армию в качестве сержанта, был ранен и награждён за храбрость. 

В июне 1916 года к власти пришло правительство («национальный кабинет») Боссели, и Биссолати было предложено занять должность министра без портфеля, выступая в качестве своего рода посредника между правительством и армией, на что он согласился. После перемирия он ушёл в отставку (декабрь 1918) из-за разногласий с правительством Орландо по вопросам мирных переговоров в Лондоне. Выступал против присоединения к Италии Альто-Адидже из-за преобладания там немецкого населения, а также Северной Далмации, где большинство населения составляли славяне, но выступал за присоединение к стране Фиуме как чисто итальянского города. Отношение Биссоланти к вопросам по Альто-Адидже и Далмации лишило его популярности, которую он до того времени имел у большинства населения, и его речь в Милане на конференции Лиги Наций, в которой он изложил свои взгляды, была принята крайне неблагоприятно.

Примечания

Ссылки 
 

Политики Италии
Министры Италии
Журналисты Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Переводчики сочинений Карла Маркса